Plaça de Jaume I a Vilafranca del Penedès.
 Plaça de Jaume I el Conqueridor a Granollers.
 Plaça de Jaume I a Sueca.
 Plaça de Jaume I a Llafranc.
 Plaça de Jaume I al Vendrell.
 Plaça de Jaume I a Dènia.
 Plaça de Jaume I a La Pineda de Bages de Sant Fruitós de Bages.